

Geografia 
 Ifs – comune del Calvados (Francia)
 Les Ifs – comune della Senna Marittima (Francia)

Sigle 
 International Food Standard – standard internazionale alimentare
 Irish Free State – Stato Libero d'Irlanda
 International Federation of SlamBall
 Informationszentrum fur Fremdsprachenforschung

Codici 
 IFS – codice vettore ICAO di Italy First